Waterloo är en del av en befolkad plats i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Sefton och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Waterloo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Waterloo är platt. Havet är nära Waterloo västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Waterloo. Runt Waterloo är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Liverpool,  km söder om Waterloo. Runt Waterloo är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Merseyside